Il singolare del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore John Newcombe che ha battuto in finale Cliff Drysdale 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Rod Laver (quarti di finale)
 Ken Rosewall (quarti di finale)
 Tom Okker (quarti di finale)
 Cliff Drysdale (finale)
 Arthur Ashe (secondo turno)
 Marty Riessen (semifinali)

 Bob Lutz (primo turno)
 Charlie Pasarell (primo turno)
 John Newcombe (campione)
 Roy Emerson (primo turno)
 John Alexander (secondo turno)
 Roger Taylor (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alan King Tennis Classic 1972